Die Bezeichnung Pfalzinstitut steht für zwei unterschiedliche Einrichtungen des Bezirksverbands Pfalz:

 Pfalzinstitut – Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie in Klingenmünster
 Pfalzinstitut für Hörsprachbehinderte in Frankenthal